V4 har flere betydninger:

 V4-motor – en V-formet motor med fire cylindre.
 Visegrádgruppen – en gruppe af de fire mellemeuropæiske lande Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn.